Le Camp des Loges est un lieu situé dans la Forêt domaniale de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines).

Il peut s'agir :
 du camp militaire accueillant la Direction régionale du Génie en Île-de-France,
 du centre d'entraînement et de formation du Paris Saint-Germain Football Club construit à proximité.
 de la station de la ligne 13 Express du tramway d'Île-de-France.

Forêt de Saint-Germain-en-Laye